Condado de Alexander es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Alexander (Carolina del Norte)
 Condado de Alexander (Illinois)